

Geografia 
 Arbus – comune italiano della provincia del Sud Sardegna in Sardegna
 Arbus – comune francese del dipartimento dei Pirenei Atlantici nella regione dell'Aquitania
 al-Arbus – cittadina della Tunisia (antica Laribus)

Persone 
 Allan Franklin Arbus – fotografo e attore statunitense
 André Arbus  – ebanista, designer e mobiliere francese
 Diane Arbus – fotografa statunitense